Il singolare  del Challenger Providencia 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Thomaz Bellucci era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Máximo González ha battuto in finale 6–4, 6–3 Mariano Zabaleta.

Teste di serie 

  Leonardo Mayer (primo turno)
  Máximo González (campione)
  Sergio Roitman (quarti di finale)
  Horacio Zeballos (primo turno)

 Franco Ferreiro (semifinali)
 Ricardo Hocevar (primo turno)
 Sebastián Decoud (primo turno)
 Mariano Puerta (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Providencia 2009